Robert Lindstedt e Horia Tecău eram os atuais campeões, mas Lindstedt decidiu não particpar. Tecău jogou ao lado de Max Mirnyi e juntos conquistaram o título ao derrotar na final Andre Begemann e Martin Emmrich por 6–3, 7–6(7–4).

Cabeças de chave

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer ''(Semifinais)
  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Campeões)

<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
<li>  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D